Guilherme Rau (Németország, ? – 1953) brazil-német paleontológus és szemész. Részt vett a Sanga da Alemoa-i régészeti hely feltárásában.

Jegyzetek

Források 
Google Books

1953-ban elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Paleontológusok
Szemészek